Славица може да се отнася за:

 Славица, еклектична азбука
 Славица, женско име
 Славица, югославски филм от 1947 г., на „Авала филм“, за борбата в Далмация срещу италианския фашизъм
 Славица, село в Хърватия

Вижте също 
 Славица Екълстоун